Oskari est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Oskari Frösén (né en 1976), athlète finlandais en saut en hauteur
Oskari Korpikari (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace

Oskari Mantere (1874-1942), homme d'État finlandais
Oskari Merikanto (1868-1924), compositeur et chef d'orchestre finlandais
Oskari Mörö (né en 1993), athlète finlandais
Oskari Paatela (1888-1952), artiste peintre finlandais
Oskari Tammelin, programmeur finlandais
Oskari Tokoi (1873-1963), homme politique finlandais
Oskari Vainionpää (né en 1995), coureur cycliste finlandais
Oskari Wilho Louhivuori (1884-1953), chancelier universitaire finlandais

Homonymie de prénom